Bílá kniha (, ) je autoritativní zpráva, která provádí řešení problémů či nastiňuje jejich řešení. V minulosti byla součástí politického procesu států Britského společenství. Mezi známé bílé knihy patří:
 Churchillova bílá kniha – prohlášení britské politiky z 3. června 1922 k budoucímu uspořádání Palestiny
 MacDonaldova bílá kniha – prohlášení britské politiky z 9. listopadu 1938 a uzákoněné 17. května 1939 omezující židovskou imigraci do Palestiny
 „K událostem v Československu“ (1968) – sborník dokumentů, vydaný česky na podzim 1968 v Moskvě, jimiž se sovětské vedení snažilo dokázat, že Československu hrozila kontrarevoluce.
 Bílá kniha terciárního vzdělávání
 Bílá kniha ČVUT – index vyučovaných předmětů a studijních plánů

Další významy 
 Bílá kniha o kauze Adam Juráček (resp. Bílá kniha o kauze Adam Juráček, profesor tělocviku a kreslení na Pedagogické škole v K., kontra Sir Isaac Newton, profesor fyziky na univerzitě v Cambridge – podle dobových materiálů rekonstruoval a nejzajímavějšími dokumenty doplnil P. K.) – groteskní román Pavla Kohouta

Odkazy

Reference

Související články 
 Černá kniha
 Červená kniha
 Zelená kniha
 Modrá kniha

Externí odkazy